Schlacht von Anchialos bezeichnet:

 Schlacht von Anchialos (708)
 Schlacht von Anchialos (763)
 Schlacht von Anchialos (917)